Zoghbi est un nom de famille arabe, porté notamment par :

 Huda Y. Zoghbi (née en 1954), neuroscientifique et médecin américaine d'origine libanaise, membre de l'Académie nationale des sciences des Etats-unis d'Amérique ;
 Mohamed Zoghbi (né en 1981), lutteur algérien pratiquant la lutte gréco-romaine ;
 Nawal Al Zoghbi (née en 1971), chanteuse libanaise ;
 Pascal Naji Zoghbi, graphiste et typographe créateur de caractères libanais contemporains.

Voir aussi 
 Muhammad XII, appelé Boabdil par les Castillans, émir de Grenade, surnommé Az-Zughbî ou az-Zoghbi (littéralement, l'infortuné).

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe